Laat (feodalisme), gedeeltelijke onvrije boer in middeleeuws feodalistische systeem
 Laat (Alkmaar), winkelstraat in Alkmaar
 Laat (Get Ready!), lied van de Belgische band Get Ready!
 VRT NWS laat, een televisieprogramma op de Belgische zender Eén